XMP:
 Extensible Metadata Platform — формат метаданных.
 Extreme Memory Profile — расширение стандарта SPD для хранения и передачи расширенной информации о модулях памяти DDR3 SDRAM.